|-
| (34001) 2000 OR5||||24 липня 2000||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (34002) 2000 OD6||||24 липня 2000||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (34003) 2000 OU6||||29 липня 2000||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| 34004 Gregorini||||30 липня 2000||Монтелупо||Маура Томбеллі,Дарія Ґвідетті
|-
| (34005) 2000 OY7||||30 липня 2000||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (34006) 2000 OQ9||||31 липня 2000||Обсерваторія Чрні Врх||Обсерваторія Чрні Врх
|-
| (34007) 2000 OS11||||23 липня 2000||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (34008) 2000 OB12||||23 липня 2000||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (34009) 2000 OX12||||23 липня 2000||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (34010) 2000 OH13||||23 липня 2000||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (34011) 2000 OK14||||23 липня 2000||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (34012) 2000 OD15||||23 липня 2000||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (34013) 2000 OG15||||23 липня 2000||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (34014) 2000 OP15||||23 липня 2000||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (34015) 2000 OR16||||23 липня 2000||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (34016) 2000 OY16||||23 липня 2000||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (34017) 2000 OD17||||23 липня 2000||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (34018) 2000 OK19||||31 липня 2000||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (34019) 2000 OU19||||30 липня 2000||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (34020) 2000 ON21||||30 липня 2000||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (34021) 2000 OW22||||23 липня 2000||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (34022) 2000 OY23||||23 липня 2000||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (34023) 2000 OH24||||23 липня 2000||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (34024) 2000 OO24||||23 липня 2000||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (34025) 2000 OX24||||23 липня 2000||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (34026) 2000 OA25||||23 липня 2000||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (34027) 2000 OL25||||23 липня 2000||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (34028) 2000 OP25||||23 липня 2000||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (34029) 2000 OX25||||23 липня 2000||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (34030) 2000 OM26||||23 липня 2000||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (34031) 2000 OU26||||23 липня 2000||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (34032) 2000 OC27||||23 липня 2000||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (34033) 2000 OH27||||23 липня 2000||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (34034) 2000 OQ27||||23 липня 2000||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (34035) 2000 OV27||||23 липня 2000||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (34036) 2000 OX27||||23 липня 2000||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (34037) 2000 OZ27||||24 липня 2000||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (34038) 2000 OA28||||24 липня 2000||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (34039) 2000 OB29||||30 липня 2000||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (34040) 2000 OX30||||30 липня 2000||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (34041) 2000 OD31||||30 липня 2000||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (34042) 2000 OQ31||||30 липня 2000||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (34043) 2000 OS31||||30 липня 2000||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (34044) 2000 OZ31||||30 липня 2000||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (34045) 2000 OD34||||30 липня 2000||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (34046) 2000 OQ34||||30 липня 2000||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (34047) 2000 OJ35||||30 липня 2000||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (34048) 2000 OR35||||31 липня 2000||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (34049) 2000 ON36||||30 липня 2000||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (34050) 2000 OU36||||30 липня 2000||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (34051) 2000 OK37||||30 липня 2000||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (34052) 2000 OL37||||30 липня 2000||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (34053) 2000 OF38||||30 липня 2000||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (34054) 2000 OE39||||30 липня 2000||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (34055) 2000 OU41||||30 липня 2000||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (34056) 2000 OJ42||||30 липня 2000||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (34057) 2000 ON44||||30 липня 2000||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (34058) 2000 OT44||||30 липня 2000||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (34059) 2000 OS45||||30 липня 2000||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (34060) 2000 OZ45||||30 липня 2000||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (34061) 2000 OC48||||31 липня 2000||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (34062) 2000 OD48||||31 липня 2000||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (34063) 2000 OA49||||31 липня 2000||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (34064) 2000 OK51||||30 липня 2000||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (34065) 2000 OD52||||31 липня 2000||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (34066) 2000 OS52||||31 липня 2000||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (34067) 2000 OA55||||29 липня 2000||Станція Андерсон-Меса||LONEOS
|-
| (34068) 2000 OB56||||29 липня 2000||Станція Андерсон-Меса||LONEOS
|-
| (34069) 2000 OZ56||||29 липня 2000||Станція Андерсон-Меса||LONEOS
|-
| (34070) 2000 OK57||||29 липня 2000||Станція Андерсон-Меса||LONEOS
|-
| (34071) 2000 OT57||||29 липня 2000||Станція Андерсон-Меса||LONEOS
|-
| (34072) 2000 OU58||||29 липня 2000||Станція Андерсон-Меса||LONEOS
|-
| (34073) 2000 OW58||||29 липня 2000||Станція Андерсон-Меса||LONEOS
|-
| (34074) 2000 OG59||||29 липня 2000||Станція Андерсон-Меса||LONEOS
|-
| (34075) 2000 OE60||||29 липня 2000||Станція Андерсон-Меса||LONEOS
|-
| (34076) 2000 OK60||||29 липня 2000||Станція Андерсон-Меса||LONEOS
|-
| 34077 Йосіакіфусе (Yoshiakifuse)||||30 липня 2000||Обсерваторія Серро Тололо||Марк Буї
|-
| (34078) 2000 PF||2000 PF||1 серпня 2000||Обсерваторія Чрні Врх||Обсерваторія Чрні Врх
|-
| (34079) 2000 PD1||||1 серпня 2000||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (34080) 2000 PE1||||1 серпня 2000||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (34081) 2000 PH1||||1 серпня 2000||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (34082) 2000 PL2||||1 серпня 2000||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (34083) 2000 PE4||||1 серпня 2000||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (34084) 2000 PM4||||1 серпня 2000||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (34085) 2000 PE5||||5 серпня 2000||Обсерваторія Галеакала||NEAT
|-
| (34086) 2000 PP5||||5 серпня 2000||Прескоттська обсерваторія||Пол Комба
|-
| (34087) 2000 PA7||||1 серпня 2000||Обсерваторія Чрні Врх||Обсерваторія Чрні Врх
|-
| 34088 Satokosuka||||6 серпня 2000||Бісейська станція космічного патрулювання||Бісейський телескоп супроводу астероїдів для швидких оглядів
|-
| (34089) 2000 PL7||||2 серпня 2000||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (34090) 2000 PG10||||1 серпня 2000||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (34091) 2000 PQ10||||1 серпня 2000||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (34092) 2000 PF11||||1 серпня 2000||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (34093) 2000 PP11||||1 серпня 2000||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (34094) 2000 PV11||||1 серпня 2000||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (34095) 2000 PW11||||1 серпня 2000||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (34096) 2000 PC12||||1 серпня 2000||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (34097) 2000 PD12||||1 серпня 2000||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (34098) 2000 PM12||||2 серпня 2000||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (34099) 2000 PT12||||8 серпня 2000||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (34100) 2000 PQ13||||1 серпня 2000||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|}

34000